Pilhatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pilhatsch (* 1963), österreichischer Schwimmer
 Arnulf Pilhatsch (1925–2000), österreichischer Hochspringer
 Caroline Pilhatsch (* 1999), österreichischer Schwimmerin